

Кзилту — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Кзилту — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область

Див. також 
 Кизилту